Stolle steht für:
 Stollen (Gebäck)
 Vorster & Stolle Motoren, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Stolle ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Stolle (1905–1992), deutscher Politiker (FDP)
 Alicia Stolle (* 1996), deutsche Handballspielerin
 Der Alte Stolle, Spruchdichter, 1. Hälfte 13. Jahrhundert
 Christa Stolle (* 1959), deutsche Menschenrechtsaktivistin, Ethnologin und Bundesgeschäftsführerin der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes
 Christian Peter Wilhelm Stolle (1810–1887), deutscher Dekorations- und Kunstmaler
 Claudia Stolle (* 1977), deutsche Meteorologin und Hochschullehrerin für Atmosphärenphysik
 Eberhard Stolle (* 1950), deutscher Blues-Musiker, Gitarrist, Mundharmonikaspieler und Songwriter
 Ferdinand Stolle (1806–1872), deutscher Schriftsteller, Redakteur und Verleger
 Fred Stolle (* 1938), australischer Tennisspieler
 Georg Stolle (1938–2020), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister der Stadt Bensheim
 Gerhard Stolle (* 1952), deutscher Leichtathlet
 Gottlieb Stolle (1673–1744), deutscher Polyhistor
 Gustav Stolle (* 1899), deutscher nationalsozialistischer Funktionär, preußischer Provinzialrat
 Hans Stolle (1896–1971), deutscher Maler
 Heinrich Stolle (1840–1911), deutscher Politiker (SPD)

 Johannes Stolle (* 1982), deutscher Musiker, Bassist bei Silbermond, siehe Silbermond
 Der Junge Stolle, Spruchdichter, 13. oder frühes 14. Jahrhundert
 Karl Wilhelm Stolle (1842–1918), deutscher Politiker (SDAP, SAPD, SPD)
 Konrad Stolle (1436–1501), deutscher Chronist
 Maja Stolle (* 1943), Schweizer Schauspielerin
 Manfred Stolle (* 1937), deutscher Leichtathlet
 Martin Stolle   (1886–1982),  deutscher Kraftfahrzeugkonstrukteur
 Michael Stolle (* 1974), deutscher Leichtathlet
 Peter Stolle (1942–2022), deutscher Journalist
 Philipp Stolle (1614–1675), deutscher Komponist, Sänger und Theorbist
 Robin Stolle (* 2000), deutscher Volleyballspieler
 Rudi Stolle (1919–1996), deutscher Maler und Porzellankünstler
 Rudolf Stolle (1858–1933), deutscher Verlagsbuchhändler und Autor
 Sandon Stolle (* 1970), australischer Tennisspieler
 Uta Stolle (* 1943), deutsche Historikerin, Germanistin, Journalistin und Autorin
 Verena Stolle (* 1983), deutsche Cricketspielerin
 Volker Stolle (* 1940), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Stoll
 Stollé
 Stollen
 Haus Stolle
 Stolle Sanitätshaus